De Nationale Raad (Duits: Nationalrat; Frans: Conseil national; Italiaans: Consiglio nazionale; Reto-Romaans: Cussegl naziunal) is een van de kamers van de Zwitserse Bondsvergadering. De Nationale Raad telt 200 leden. Het aantal verkozenen per kanton hangt af van het aantal inwoners. Het grootste kanton is Zürich en telt 35 zetels. De leden van de Nationale Raad worden om de vier jaar rechtstreeks gekozen. De huidige voorzitter van de Nationale Raad voor de periode 2022-2023 is Martin Candinas (Het Centrum).

Geschiedenis 

In 1971 werd het vrouwenstemrecht in Zwitserland op federaal vlak ingevoerd. Bij de parlementsverkiezingen later dat jaar werden elf vrouwen verkozen in de Nationale Raad. Deze vrouwen waren Elisabeth Blunschy, Tilo Frey, Hedi Lang, Josi Meier, Gabrielle Nanchen, Martha Ribi-Raschle, Hanna Sahlfeld-Singer, Liselotte Spreng, Hanny Thalmann, Lilian Uchtenhagen en Nelly Wicky. In 1977 werd Elisabeth Blunschy de eerste vrouwelijke voorzitter van de Nationale Raad.

Hanna Sahlfeld-Singer was het eerste lid van de Nationale Raad dat tijdens haar ambt moeder werd.

Leden per kanton

Samenstelling

Trivia 

 Tijdens de coronacrisis in Zwitserland in 2020 vergaderde de Nationale Raad tijdens de buitengewone zitting van mei 2020 en de zomerzitting van juni 2020 uitzonderlijk niet in het Federaal Paleis maar in de expositiehallen van Bernexpo, om zo beter sociale afstand te kunnen bewaren. Nadien vonden de zittingen opnieuw plaats in het Federaal Paleis, waarbij in de vergaderzaal echter plexiglasschermen werden geïnstalleerd.

Zie ook 
 Lijst van voorzitters van de Nationale Raad (Zwitserland)
 Kantonsraad
 Bondsvergadering (Zwitserland)

Wetgevende macht in Zwitserland